Кирицешти има више значења:

 Кирицешти (Ведеа), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Кирицешти (Уда), насеље у округу Арђеш у Румунији